Scharpenberg steht für:

 Scharpenberg (Adelsgeschlecht, Elbmarschen), mittelalterliches Rittergeschlecht in den Elbmarschen
 Scharpenberg (Adelsgeschlecht, Lauenburg), mittelalterliches Rittergeschlecht in Lauenburg

Scharpenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Scharpenberg (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Henning Scharpenberg († 1448), Erzbischof von Riga
 Luca Scharpenberg (* 1996), siehe Luca (Webvideoproduzent)
 Margot Scharpenberg (1924–2020), deutsch-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Scharfenberg
 Scharffenberg